Příjmení Valouch nebo Walouch nese více různých osobností:

 František Walouch (kněz) (1810-1875) - český spisovatel, kněz a národní buditel
 František Valouch (1935–2017) – český básník, literární kritik, teoretik, publicista a editor
 Jindřich Valouch (1947–2010) – český politik
 Miloslav Valouch – rozcestník